Laleia steht für:

 Laleia, ein Ort in Osttimor
 Laleia (Verwaltungsamt), ein Verwaltungsamt in Osttimor
 Laleia (Fluss), ein Fluss in Osttimor